Caldwell hace referencia a varios artículos:

Personas
 Erskine Caldwell (1903-1987), novelista estadounidense.
 John Caldwell (1928-), demógrafo australiano especialista en la transición demográfica.
 Taylor Caldwell (1900-1985), escritora norteamericana, nacida en Inglaterra.
 Patrick Moore (Alfred Patrick Caldwell-Moore), (1923-) astrónomo inglés.
 Ralph Merrill Caldwell (1903-1976), botánico estadounidense.
 Otis William Caldwell (1869-1947), botánico estadounidense.
 Samuel H. Caldwell (1904-1960), ingeniero eléctrico pionero de la computación.
 John Caldwell Holt (John Holt (pedagogo)) (1923-1985), fundador del movimiento Educación en el hogar.

Lugares en Estados Unidos
Caldwell (Arkansas)
Caldwell (condado de Orange, Carolina del Norte)Caldwell (Idaho)Caldwell (Kansas)Caldwell (Nueva Jersey)Caldwell (Ohio)Caldwell (Texas)Condado de Caldwell Parroquia de Caldwell, Luisiana.

Además
 Catálogo Caldwell, catálogo astronómico.
 Proyección de Caldwell, radiografía postero-anterior (PA) de senos paranasales.
 Clase Caldwell''', clase de destructores de Estados Unidos.